Termenul Hof poate însemna:
 Hof (Saale) oraș din Bavaria
 Hof (Westerwald) localitate din Renania-Palatinat
 Hof (Norvegia)
 Hof bei Salzburg
 Hof bei Straden